Кубок Балтики

 Кубок Балтийского моря (1969—1988, с 2007) — парусная регата.
 Кубок «Балтики» (1997—2002) — турнир по хоккею с шайбой.